Leptosynapta är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1867. Leptosynapta ingår i familjen masksjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Masksjögurkor
Leptosynapta